Erlichbach ist ein Gewässername:

 Erlichbach (Petersbach), rechter Zufluss des Petersbachs bei Euldorf in der Gemeinde Herrnhut im Landkreis Görlitz, Sachsen
 Erlichbach (Saale), rechter Zufluss der Saale in Hirschberg (Saale), Thüringen
 Erlichbach (Truppach), rechter Zufluss der Truppach bei Obernsees in der Gemeinde Mistelgau im Landkreis Bayreuth, Bayern